Nitidiscala caamanoi är en snäckart som först beskrevs av Dall och Bartsch 1910.  Nitidiscala caamanoi ingår i släktet Nitidiscala och familjen vindeltrappsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vindeltrappsnäckor
caamanoi